Анатолий Черненко:
 Черненко, Анатолий Кононович (1919—1990) — советский шахматист.
 Черненко, Анатолий Михайлович (1926—2000) — советский и украинский историк, педагог.

См. также 
 Анатолий Черденко